

Pessoas
James E. Lovelock
Jerry Wayne Lovelock

Localidades
Lovelock (Nevada)

Desambiguações de sobrenomes